Esistono varie torri chiamate San Pancrazio:
Torre di San Pancrazio ad Ansedonia (Orbetello)
Torre di San Pancrazio a Cagliari